Сан-Рамон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегарра.

Коммуникации 
Выезд на дорогу C-25.

Экономика 
Основу экономики муниципалитета составляет сельскохозяйственный и животноводческий сектор.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Льейды